Mr. Magoo – personaggio immaginario protagonista di una serie di cortometraggi animati
 Mr. Magoo – film del 1997 diretto da Stanley Tong basato sul personaggio immaginario
 Mr. Magoo –  serie animata francese prodotta da Xilam basata sull'omonimo personaggio